ESARC Évolution, anciennement "Groupe de Bissy Campus", est un groupement d'établissements d'enseignement supérieur privés, propriété de la société Galileo Global Education. Il regroupe actuellement plusieurs écoles situées dans quatre villes en France : Aix-en-Provence, Bordeaux, Montpellier et Toulouse. Les écoles d'ESARC Évolution proposent principalement des formations en BTS, essentiellement dans le secteur tertiaire.

Histoire du groupe de Campus de Bissy 
En , l’École Supérieure des Sciences d’Informatique et de Gestion ESSIGE est fondée par Yves de Redon ; puis l’École Supérieure d’Action et de Recherche Commerciales ESARC en 1984.
Les écoles accueillent chacune des promotions d'un centaine d'étudiants en section de BTS et une cinquantaine d'étudiants aux niveaux Bachelor et Master en collaboration avec des universités étrangères associées comme le Chapman College, la San Francisco State University, et la Westchester University aux USA, mais aussi l'Oxford Brookes University en Angleterre et la B.M.S franco-espagnole fondée en 1986 à Barcelone.

Yves de Redon s’associe à Monique de Bissy, sa belle mère, pour construire un campus universitaire privé associant études, logements et sports dans un cadre verdoyant et sécurisé. Ainsi, en 1987, le premier campus du groupe, baptisé "Campus de Bissy" en hommage à Monique de Bissy, ouvre à Saint-Clément de Rivière aux portes de Montpellier.

La Caisse des Dépôts et Consignations entre en 1990 au capital social de « CAMPUS DE BISSY FORMATION ». Le Groupe de Bissy construit le campus de Bordeaux-Mérignac en 1991 et les campus de Toulouse-Labège Innopole et Grenoble-St Martin d’Hères en 1992.

En 1996, le Groupe de Bissy est démembré avec la cession des écoles et des campus ; à l'exception de celui de Montpellier. Ils restent cependant organisés en réseau "CAMPUS DE BISSY". Les écoles sont rachetées par Galileo Global Education.

Campus de Bordeaux (campus de Bissy) 

Le campus de Bissy a été fondé à la fin des années 1980 par Yves de Redon de Colombier et Monique de Bissy. Il se situe dans un parc de huit hectares en région bordelaise (commune de Mérignac), accessible en transports en commun (bus et tramway). Le campus de Bissy a changé de nom en 2010 pour devenir ESARC Évolution Bordeaux.

Liens externes 
 Campus de Bissy de Bordeaux
 Studialis - le réseau

Notes et références 

Enseignement supérieur à Bordeaux
Campus de Bordeaux
Pessac
Université Bordeaux-I
Université Bordeaux-II
Université Bordeaux III
Université Bordeaux-IV